Duńska nazwa gminy w Niemczech:
 Neukirchen

1 miejscowość w Norwegii:
 Nykirke